Соревнования по пляжному волейболу среди женщин на I Европейских играх в Баку проходили с 16 по 20 июня 2015 года с участием 31 команды из 19 стран. Победителем стала швейцарская команда Нина Бетшарт / Николь Айхольцер.

Участники и система соревнования 
К участию в турнире допущены 32 команды, распределённые по 8 группам в соответствии с рейтингом Европейской конфедерации волейбола на 1 января 2015 года. При этом от каждой страны могло быть заявлено не более двух пар, а две команды из Азербайджана становились участниками соревнования независимо от рейтинга и были «посеяны» под 1-м и 8-м номерами.

По итогам группового этапа по три команды из каждой группы вышли в плей-офф. Победители групп начинали игры на выбывание со второго раунда, остальные команды — с первого раунда.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Волейбол на Европейских играх 2015
2015 год в пляжном волейболе